P82 peut faire référence à :
 BMW P82, un moteur de formule 1 de BMW Motorsport ;
 HMS Upshot (P82), un sous-marin de la Royal Navy.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres